Академія — різновид наукового, навчального або художнього закладу найвищого рівня, а також певних товариств із почесним членством
 Academia — єдиний латинський термін на позначення культури здобуття і передачі знання, а також вченого співтовариства, персоналій та інституцій, які цим займаються; українською передається окремими термінами з різним значенням:
Академічна спільнота
Академічна культура
Академічна традиція
Academia.edu — соціальна мережа для співпраці вчених, відкрита у вересні 2008 року
Академія Платона — давньогрецька філософська школа, заснована бл. 387 до н. е. Платоном
 Платоновська академія в Кареджі — об'єднання італійських гуманістів, що існувало в XV ст.
 Академія — назва найвищих державних наукових установ, завданням яких є розвиток наук або мистецтв
 Академія наук — найвища наукова установа країни, до складу якої входять науково-дослідні інститути з різних галузей наук
 Академія мистецтв — найвища наукова установа в галузі образотворчих мистецтв, а також вища художня школа
 Видавничий центр «Академія» — українське книжкове видавництво
 829 Академія — астероїд головного поясу
 Академія — територіально-адміністративна одиниця в системі освіти Франції, академічна рада чи навчальний округ
 Академія — район Афін
 Академія — льодовик в Антарктиді, у горах Пенсакола
 «Академія» — радянський і російський сценічний дует, що існував у 1985—2000 роках у складі Лоліти Мілявської й Олександра Цекало

Спорт 
 «Академія» — футбольний клуб з міста Кишинів, Молдова
 «Академія» — футбольний клуб з міста Тольятті, Росія
 «Академія» — студентська жіноча гандбольна команда Тернопільської академії народного господарства

Див. також 
 Афінська академія (значення)